Taheri ist der Familienname folgender Personen:

 Amir Taheri (* 1942), iranischer Journalist und Autor
 Ahmad Taheri († 2018), iranisch-deutscher Journalist und Autor
 Keyvan Taheri (* 1975), deutscher Politiker (Die Linke)